Egeskov ("foresta di querce" in lingua danese) può riferirsi a vari luoghi della Danimarca:

 Egeskov – località della parrocchia civile di Broager (Broager Sogn)
 Egeskov – località della parrocchia civile di Kirke Eskilstrup (Kirke Eskilstrup Sogn)
 Egeskov – località della parrocchia civile di Hansted (Hansted Sogn)
 Egeskov – località della parrocchia civile di Vejby (Vejby Sogn), nel comune di Fredericia
 Egeskov – proprietà terriera e castello a Kværndrup (Faaborg-Midtfyn), Fionia
 Mulino di Egeskov – mulino nella proprietà terriera di Egeskov a Kværndrup